EDME steht für:
 Flugplatz Eggenfelden (ICAO-Code)
 Bahnhof Duisburg-Meiderich Süd (DS100-Code)

Abkürzung